Přepojování má v informatice několik typů:
 Přepojování paketů – Data jsou posílána postupně po menších částech
 Přepojování okruhů – Data jsou posílána po předem sestaveném okruhu

Související články 
 Přepojovaný Ethernet